Hygieia bzw. Hygiea bezeichnet:

 Hygieia, Göttin der Heilkunst
 Statue der Hygieia von Timotheos
 Hygieia-Brunnen (Hamburg)
 Hygieia-Brunnen (Karlsruhe)
 Hygieia (Bad Kissingen), Skulptur in Bad Kissingen
 (10) Hygiea, Asteroid
 Apotheke zur Hygiea, Spittal an der Drau